Csehország
 Jiřetín pod Jedlovou, település a Děčíni járásban
 Jiřetín pod Bukovou, település a Jablonec nad Nisou-i járásban
 Český Jiřetín, település a Mosti járásban
 Horní Jiřetín, település a Mosti járásban
 Dolní Jiřetín, település a Mosti járásban